Гвајабо де Руиз има више значења:

 Гвајабо де Руиз (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвајабо де Руиз (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику